Бренд:

 Бренд — термин в рыночной деятельности (маркетинге).
 Бренд () — река в Германии.
 Бренд — герой серии романов «Хроники Амбера» американского писателя Роджера Желязны.

См. также 
 Брендбук — официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда.
 Брэнд